Дми́трий Протопо́пов:
 Протопопов, Дмитрий Алексеевич (в монашестве Досифей; 1866—1942) — епископ Русской Православной Церкви, архиепископ Саратовский и Царицынский.
 Протопопов, Дмитрий Дмитриевич (1865—1934) — земский деятель, депутат Государственной думы I созыва от Самарской губернии.
 Протопопов, Дмитрий Захарович (1897—1986) — советский государственный и партийный деятель.
 Протопопов, Дмитрий Иванович (1799—1857) — профессор Казанского университета, декан медицинского факультета.
 Протопопов, Дмитрий Степанович (1808—1871) — тайный советник, член Совета Министра государственных имуществ, писатель.